Танлахас има више значења:

 Општина Танлахас (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танлахас (Танлахас, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танлахас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Танлахас, Ла Алахиља (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику